Per Murghab si può intendere:

Murghab, villaggio sito in Tagikistan.
Distretto di Murghab, sito nella provincia di Badghis, in Afghanistan.
Murghab, villaggio sito in Afghanistan.
 il Bartang, corso d'acqua dell'Asia Centrale, affluente del fiume Panj e di conseguenza dell'Amu-Darya. Nel suo corso superiore, è conosciuto come Murghab o Aksu. Scorre nel Wakhan in Afghanistan, poi in Tagikistan nel distretto di Roshan della provincia di Gorno-Badakhshan.
 il Murghab, fiume lungo 850 km dell'Asia Centrale. Sorge in Afghanistan centro-occidentale e scorre in direzione nord-ovest verso il distretto di Murghab, che prende il nome dal fiume, fino a raggiungere il deserto di Kara Kum in Turkmenistan, dove si esaurisce in un ampio delta.